Suppressed Evidence – film del 1912 prodotto dalla Kalem Company
 Suppressed Evidence – film del 1915 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson